Дубовляны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Дубовляны — деревня в Минском районе Минской области.

Россия 
 Дубовляны — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Дубовляны — деревня в Оршанском районе Марий Эл.